Toponímia:
 Canadà:
 Klondike (regió canadenca), regió al Yukon
 riu Klondike, al Yukon
 Febre de l'or del Klondike al Yukon
 Estats Units:
 Klondyke (Indiana),
 Klondike (Louisville), Kentucky
 Klondike (Maryland)
 Klondike (Texas)
 Klondike (Wisconsin)
 Cinema i Televisió:
 Klondike (Minisèrie), minisèrie de 2014 emesa per Discovery Channel
 Klondike (pel·lícula de 1932), pel·lícula de 1932 dirigida per Phil Rosen
 Klondike (pel·lícula de 2022), pel·lícula ucraïnesa de 2022 escrita i dirigida per Maryna Er Gorbach